Иван Верховский: Верховский, Иван Кузьмич — российский художник.
 Верховский, Иван Тимофеевич (1818—1891) — писатель, сын протоиерея Тимофея Верховского.